Стейскал ()  — чешская фамилия. Известные носители:
 Стейскал, Вячеслав Иосифович (1896—1965) — российский гобоист и музыкальный педагог.
 Стейскал, Ян (род. 1962) — чехословацкий и чешский футболист.